Алекса́ндр Владимирович Анищенко:
 Анищенко, Александр Владимирович (род. 1950) — медик, министр здравоохранения Украины (2011—2012).
 Анищенко, Александр Владимирович (род. 1979) — белорусский тяжелоатлет.